Hendrik de Leeuw (1129/1130-1195), hertog van Beieren (1156-1180)
 Hendrik XII van Schwarzburg
 Hendrik XII van Reuss-Schleiz (1716-1784), graaf van Reuss-Schleiz (1744-1784)